Biancani ist der Familienname folgender Personen:
 Giuseppe Biancani (1566–1624), italienischer Geistlicher, Astronom und Mathematiker
 Ruggero Biancani (* 1915), italienischer Diskuswerfer